Duell-Maler ist der Notname von:

 Duell-Maler (korinthischer Vasenmaler), tätig im 7. Jahrhundert v. Chr.
 Duell-Maler (lukanischer Vasenmaler), tätig im 4. Jahrhundert v. Chr.